Mihai Groza (om politic din România)
Mihai Groza (fruntaș al comunității românești din Kazahstan)